
Termin -{predispozicija}- ima više značenja.
 Genetska predispozicija, genetski efekat koji može da identifikuje pojedince
 Instinkt, biološka predispozicija